Als Baureihe 05 werden bezeichnet
 Dampflokomotiven der DR-Baureihe 05
 Dampflokomotiven der BDŽ-Baureihe 05
 Dampflokomotiven der Reihe JDŽ 05
 Traktoren der Baureihe Deutz D-05